{{Infotaula persona
| sufix_honorific = Infanta d'Espanya, duquessa de Sòria, gran d'Espanya i duquessa d'Hernani, gran d'Espanya
| nom_original = Margarida Maria de la Victòria Esperança Jacoba Felicitat Perpètua de Tots els Sants de Borbó i de Borbó-Dues Sicílies
| residencia = Madrid, Espanya
| nacionalitat =  Espanyola
| religio = Catòlica
| dinastia = Casa de Borbó
| conjuge = Carlos Zurita i Delgado (1972)
| fills = 
Alfonso Zurita (1974)
 Maria Zurita (1975)
| pares = Joan de BorbóMaria de la Mercè de Borbó-Dues Sicílies
| parents = Joan Carles I d'Espanya (germà)
| premis =  Dama del Reial i Distingit Orde de Carles III, Gran Creu
| escutpeu = Coat of arms of Infanta Margarita of Spain, Duchess of Soria.svg
}}
Margarida de Borbó i de Borbó-Dues Sicílies (en castellà: Margarita de Borbón y Borbón-Dos Sicílias) (Roma, Regne d'Itàlia, 6 de març de 1939), infanta d'Espanya i duquessa de Sòria i Hernani, és filla dels comtes de Barcelona Joan de Borbó i Maria de la Mercè de Borbó-Dues Sicílies i germana del rei Joan Carles I d'Espanya.

Biografia 
Invident des del seu naixement, va néixer el 6 de març de 1939 a Roma on la Família Reial espanyola havia fixat la seva residència a l'exili. Va ser batejada amb el nom de Margarida Maria de la Victòria Esperança Jacoba Felicitat Perpètua de Tots els Sants.

El 12 d'octubre de 1972 es va casar amb el doctor Carlos Zurita i Delgado a l'Església de Sant Antoni d'Estoril (Portugal). Arran del matrimoni morganàtic; és a dir, contret amb una persona no vinculada a cap família reial, va renunciar els seus drets successoris sobre la Corona espanyola i ella i els seus descendents en van quedar exclosos de la línia de successió.

Va heretar el títol de duquessa d'Hernani, gran d'Espanya, arran de la mort de l'aristòcrata espanyol i parent llunyà de la infanta, Manfredo Luis de Borbón. El seu germà, el rei Joan Carles I, li va concedir la facultat d'utilitzar el títol de duquessa de Sòria, gran d'Espanya el 23 de juny de 1981.

L'any 1989, juntament amb el seu espòs, va crear la Fundació Cultural Ducs de Sòria amb seu a l'antic Convent de la Mercè de Sòria. És la presidenta d'honor de la delegació espanyola d'UNICEF, de la Fundació ONCE, de la Fundació Espanyola del Cor i de la Fundació Espanyola d'Hemofília.

Ascendents

Descendència 
Fruit del seu matrimoni amb Carlos Zurita i Delgado la infanta va tenir un fill i una filla:
 Excm. Sr. Alfonso Juan Carlos Zurita i de Borbó, gran d'Espanya, nascut el 9 d'agost de 1974.

 Excma. Sra. Maria Sofía Emilia Carmen Zurita i de Borbó, gran d'Espanya, nascuda a el 16 de setembre de 1975.

Tractament i títols 
Al llarg de la seva vida, aquests han estat els tractaments i títols que la infanta ha ostentat:
 Sa Altesa Reial la infanta Margarida d'Espanya (6 de març de 1939 - 6 de gener de 1979).
 Sa Altesa Reial la infanta Margarida, duquessa d'Hernani, gran d'Espanya (27 de maig de 1981 - 23 de juny de 1981).
 Sa Altesa Reial la infanta Margarida, duquessa de Sòria, gran d'Espanya i duquessa d'Hernani, gran d'Espanya (Des del 23 de juny de 1981).
La dignitat d'infanta d'Espanya amb tractament d'Altesa Reial se li atribueix des del seu naixement com a filla de l'hereu a la Corona espanyola a l'exili. No obstant, el reconeixement oficial no es va produir fins a l'any 1987 durant el regnat de Joan Carles I.

Distincions

Distincions honorífiques espanyoles 
  Dama del Reial Orde de les Dames Nobles de la Reina Maria Lluïsa (6 de març de 1957).
  Dama d'honor de la Reial Germandat del Sant Calze de València (19 de novembre de 1955).
  Dama del Reial i Distingit Orde Espanyol de Carles III, gran creu (14 d'octubre de 1988).
  Dama de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi, gran creu (25 d'abril de 2003).

Distincions honorífiques estrangeres 
  Dama del Sagrat Orde Militar Constantinià de Sant Jordi, gran greu (Casa de Borbó-Dues Sicílies, 1960).
  Dama de l'Orde de les Santes Olga i Sofia, gran creu (Regne de Grècia, 13 de maig de 1962).
  Dama de l'Orde de l'Infant Enric, gran greu (República de Portugal, 13 d'octubre de 1988).

Referències 

Infants d'Espanya
Dinastia borbònica
Doctors honoris causa per la Universitat Miguel Hernández
Gran Creu de l'Orde d'Alfons X el Savi
Gran Creu de l'orde d'Isabel la Catòlica
Gran Creu de l'Orde de Carles III
Dames de l'Orde de les Dames Nobles de la Reina Maria Lluïsa
Doctors honoris causa per la Universitat de Valladolid
Polítics de Roma
Polítics espanyols